Qingshui Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingshui (socken i Kina, Hunan), 
 Qingshui (socken i Kina, Sichuan), 
 Qingshui Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar